História mundial pode ser:
 História da Terra, história do planeta Terra;
 Para informações sobre o tempo geológico da Terra, ver também Escala de tempo geológico;
 Para informações sobre a história da evolução da vida da Terra, ver também Cronologia da evolução.
 História do mundo, história da humanidade;
 Evolução humana, origem da humanidade.

Desambiguação